Valone ima više značenja:
 Valone (Ankona)
 Valone (Areco)
 Valone (Bolcano)
 Valone (Kuneo)
 Valone (Luka)
 Valone (Rovigo)
 Valone (Savona)
 Valone (Sondrio)